Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1984 werd van 6 oktober t/m 29 oktober 1984 gespeeld in Dakar. 
Winnaar met 27 punten uit 19 partijen werd Anatoli Gantvarg die hiermee voor de derde keer de wereldtitel veroverde. 
Hij eindigde 2 punten voor nummer 2 Rob Clerc en 3 punten voor nummer 3 Michail Korenevski.

Eindstand

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Senegal
Dammen in 1984
Wereldkampioenschap in Senegal
Sport in Dakar